Ludzie:
 Elmo Zumwalt, admirał – amerykański admirał, szef operacji morskich amerykańskiej marynarki wojennej w latach 1970-1974

Broń:
 Niszczyciele typu Zumwalt – typ amerykańskich niszczycieli
 USS "Zumwalt" (DDG-1000) – niszczyciel, okręt wiodący jednostek typu Zumwalt, nazwany na cześć admirała Elmo Zumwalta.